Příjmení Chilton nosí více významných osobností:

 Alex Chilton (1950–2010) – americký kytarista a skladatel
 Kevin Patrik Chilton (* 1954) – vojenský pilot, důstojník a americký kosmonaut
 Max Chilton (* 1991) – britský automobilový závodník, pilot Formule 1

Externí odkazy